|}
Die Bahnstrecke Chojnice–Runowo Pomorskie (Konitz–Ruhnow) ist eine zum Teil zweigleisige Nebenstrecke der Polnischen Staatsbahn (PKP), die den Südwesten der Woiwodschaft Pommern mit dem mittleren Westen der Woiwodschaft Westpommern verbindet.

Verlauf 
Die Bahnstrecke Chojnice–Runowo Pomorskie verläuft auf 150 Kilometern in Ost-West-Richtung und verbindet die Städte Chojnice (Konitz), Człuchów (Schlochau), Szczecinek (Neustettin), Czaplinek (Tempelburg), Złocieniec (Falkenburg), Drawsko Pomorskie (Dramburg) und Węgorzyno (Wangerin) miteinander. Gleichzeitig stellt sie eine Verbindung zwischen der ehemaligen Preußischen Ostbahnlinie Berlin–Königsberg (Preußen)–Eydtkuhnen und der hinterpommerschen Bahnstrecke Stettin–Runowo Pomorskie/Ruhnow–Koszalin/Köslin–Słupsk/Stolp–Danzig her.

Geschichte 
Im Jahre 1877 eröffnete die Pommersche Centralbahn die beiden Abschnitte Konitz–Schlochau und Tempelburg–Ruhnow. Ein Jahr später war nach Schließung der Lücke  zwischen Schlochau und Tempelburg eine Verbindung zwischen Westpreußen und dem westlichen Hinterpommern entstanden. Von der Strecke der Preußischen Ostbahn in Konitz konnte man so  auch in Schlochau und Neustettin Anschlussbahnen nach Norden erreichen: nach Reinfeld  und Rummelsburg  bzw. nach Schneidemühl und Stolp (Słupsk) sowie nach Belgard und Kolberg.

Zwischen dem 1. November 1918 und dem 1. September 1939 war die Strecke zwischen Konitz (auf polnisch Chojnice) und Deutsch Briesen wegen der deutsch-polnischen Grenzziehung („Polnischer Korridor“) unterbrochen. 1926 wurde eine Umfahrungskurve gebaut, die 1939 nach Besetzung Polens wieder stillgelegt wurde.

Seit 1945 liegt das von der Strecke erschlossene Gebiet komplett in Polen; in der PKP-internen Nomenklatur besitzt die Strecke von Chojnice nach Runowo Pomorskie die Streckennummer 210.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. B5
 Wolfram Bäumer, Siegfried Bufe: Eisenbahnen in Pommern. Bufe-Fachbuch-Verlag, Egglham 1988, ISBN 3-922138-34-9 (Ostdeutsche Eisenbahngeschichte 3).
 Johannes Hinz: Pommern. Wegweiser durch ein unvergessenes Land. Bechtermünz, Augsburg 1996, ISBN 3-86047-181-3.
 Johannes Hinz: Pommern-Lexikon. Für alle, die Pommern lieben. Sonderausgabe. Flechsig-Buchvertrieb, Würzburg 2001, ISBN 3-88189-394-6.
 Ulrich Steuber: Von Falkenburg nach Neustettin: Mit dem 624 durch Pommern. In: Lokrundschau 233 (5/2007), S. 64 ff., .

Weblinks 

 Bahnstrecke Chojnice–Runowo Pomorskie auf atlaskolejowy.net
 Bahnstrecke Chojnice–Runowo Pomorskie auf bazakolejowa.pl

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Westpommern
Bahnstrecke ChojniceRunowo Pomorskie